Turnpike (wörtlich etwa Drehschranke, gemeint als Mautschranke, bezeichnet pars pro toto eine meist als Schnellstraße ausgebaute Mautstraße) steht für:

 Boston-Providence Turnpike, Teil des U.S. Highway 1 (Massachusetts), Vereinigte Staaten
 Columbia Turnpike, existiert in Connecticut, Bundesstaat New York und Washington D.C.
 Florida’s Turnpike
 Homestead Extension of Florida’s Turnpike
 Massachusetts Turnpike
 New Jersey Turnpike
 Pennsylvania Turnpike
 Richmond-Petersburg Turnpike, Teil der Interstate 95, Vereinigte Staaten
 Turnpike Bluff, Felsenkliff im Coatsland, Antarktika 
 Turnpike Lane (London Underground), Londoner U-Bahn-Station
 Turnpike problem, ein Problem in der theoretischen Informatik, siehe Mautproblem
 Mercury Turnpike Cruiser, ein von 1956 bis 1958 hergestelltes Automodell des US-Herstellers Mercury